Die Abkürzung BNU steht für:
 Banco Nacional Ultramarino
 Beijing Normal University
 Bibliothèque nationale et universitaire, eine öffentliche Bibliothek in Strasbourg
 Bordnetzumformer
 Buckinghamshire New University
 Bund niedergelassener Urologen
 Bund für Natur und Umwelt

BNU